КК Црвена звезда може да се односи на:

 КК Црвена звезда, кошаркашки клуб
 КК Црвена звезда (карате)
 КК Црвена звезда (куглање)
 КК Црвена звезда (клизање)